Die Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open 2014 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Suzhou, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2014. Das Turnier fand vom 30. August bis zum 6. September 2014 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Shahar Peer, die bei dem Turnier nicht antrat. Im Doppel waren Tímea Babos und Michaëlla Krajicek die Titelverteidigerinnen, die ebenfalls ihren Titel nicht verteidigten.

Siegerin im Einzel wurde die viertgesetzte Anna-Lena Friedsam, das Doppel gewann die taiwanesische Paarung Chan Chin-wei / Chuang Chia-jung.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 

Beim Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Qualifikation 

Die Qualifikation für die Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open 2014 sollte am 30. August 2014 stattfinden. Es hätten vier Qualifikantenplätze ausgespielt werden sollen, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigt hätten. Da sich nur fünf Spielerinnen zur Qualifikation meldeten und Nadija Kitschenok aus dem Hauptfeld ausfiel, konnten alle fünf Spielerinnen der Qualifikation im Hauptfeld ausgelost werden. So gibt es im Hauptfeld keine Qualifikantinnen. Dabei handelte es sich um die folgenden Spielerinnen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 offizielle Website des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)